Tensobentenga ou Tansobentenga peut désigner :
 Tensobentenga, un département et une commune rurale de la province du Kouritenga et la région du Centre-Est au Burkina Faso.
 Tensobentenga, le village chef-lieu de ce département.
 Tensobentenga, un village du département et la commune rurale de Lalgaye dans la province du Koulpélogo et la région du Centre-Est au Burkina Faso.